BPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Besalampy (Madagascar)
 bpy – codice ISO 639-3 della lingua bishnupriya